Травник () — село в Болгарии. Находится в Добричской области, входит в общину Каварна. Население составляет 28 человек.

Ссылки 
 Статистика населения

Сёла Добричской области